Agraulosz jelentheti:

Agraulosz – görög mitológiai alak, Aktaiosznak, Athén első királyának a leánya.
Agraulosz – görög mitológiai alak, Kekropsz és Agraulosz leánya.